Régimódi történet, Szabó Magda 1977-ben megjelent regénye
Régimódi történet, Szabó Magda azonos című regénye alapján 2006-ban készített és bemutatott 6 részes televíziós minisorozat Bereményi Géza rendezésében